Plaats in Indonesië
 Sungai Baru (Mentok), een plaats in het bestuurlijke gebied Bangka Barat in de provincie Banka-Billiton (Bangka-Belitung) in Indonesië
 Sungai Baru (Gaung), een plaats in het bestuurlijke gebied Indragiri Hilir in de provincie Riau